Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 7 и 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании приняли участие 35 спортсменок представляющие 20 НОК. Каждая страна могла быть представлена максимум 3 спортсменами.

Женщины 16-й раз разыграли медали в санном спорте, начиная с 1964 года.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в соревнованиях одиночек являлась немецкая саночница Натали Гайзенбергер. Гайзенбергер выиграла золото на третьих Олимпийских играх подряд (2014, 2018, 2022). Натали стала первой в истории санного спорта 5-кратной олимпийской чемпионкой (она также побеждала в составе эстафетных команд Германии в 2014 и 2018 годах). Немки выиграли золото в женских санях на шестых Олимпийских играх подряд. Немецкие саночницы (включая команды ФРГ и ГДР) никогда не оставались без медалей на Олимпийских играх.

Татьяна Иванова стала первой гражданкой России, выигравшей олимпийскую медаль в женских санях.

Сразу несколько саночниц не справились со сложной трассой и допустили очень серьёзные ошибки, лишившие их шансов на хороший результат, включая фавориток Юлию Таубиц и Мадлен Эгле. Обладательница Кубка мира 2021/22, чемпионка мира 2021 года Таубиц выиграла первый и четвёртый заезды, но перевернулась на финише второго заезда, и в итоге заняла только седьмое место. Эгле ошиблась в первом заезде (17-е место), в трёх других она попадала в пятёрку лучших, но в итоге смогла занять только четвёртое место.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Санный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS)